|-
| (30101) 2000 FA||2000 FA||16 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30102) 2000 FC1||||26 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30103) 2000 FY2||||28 березня 2000||Обсерваторія Оахака||Джеймс Рой
|-
| (30104) 2000 FA3||||27 березня 2000||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (30105) 2000 FO3||||28 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30106) 2000 FR3||||28 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30107) 2000 FT15||||28 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30108) 2000 FM16||||28 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30109) 2000 FQ17||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30110) 2000 FH20||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30111) 2000 FJ20||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30112) 2000 FZ25||||27 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30113) 2000 FM26||||27 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30114) 2000 FY26||||27 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30115) 2000 FQ31||||28 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30116) 2000 FA36||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30117) 2000 FW36||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30118) 2000 FC37||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30119) 2000 FS37||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30120) 2000 FZ38||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30121) 2000 FF39||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30122) 2000 FC40||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30123) 2000 FF40||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30124) 2000 FZ40||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30125) 2000 FF41||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30126) 2000 FS41||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30127) 2000 FY41||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30128) 2000 FJ44||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30129) 2000 FT44||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30130) 2000 FK46||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30131) 2000 FO46||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30132) 2000 FP47||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30133) 2000 FA48||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30134) 2000 FR49||||30 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30135) 2000 FU49||||30 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30136) 2000 FO60||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30137) 2000 FB63||||27 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30138) 2000 FN68||||26 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30139) 2000 GG3||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30140) 2000 GO5||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30141) 2000 GT24||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30142) 2000 GS26||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30143) 2000 GU29||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30144) 2000 GP31||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30145) 2000 GG33||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30146) 2000 GQ34||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30147) 2000 GV41||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30148) 2000 GP45||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30149) 2000 GW45||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30150) 2000 GC46||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30151) 2000 GX46||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30152) 2000 GW49||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30153) 2000 GT50||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30154) 2000 GO52||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30155) 2000 GQ52||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30156) 2000 GH55||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30157) 2000 GL55||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30158) 2000 GQ55||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30159) 2000 GR55||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30160) 2000 GD57||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30161) 2000 GM57||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30162) 2000 GO57||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30163) 2000 GK58||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30164) 2000 GC59||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30165) 2000 GF61||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30166) 2000 GC62||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30167) 2000 GR62||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30168) 2000 GG66||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30169) 2000 GU67||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30170) 2000 GG68||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30171) 2000 GY70||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30172) 2000 GZ71||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30173) 2000 GG72||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30174) 2000 GY72||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30175) 2000 GS73||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30176) 2000 GX73||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30177) 2000 GV76||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30178) 2000 GW77||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30179) 2000 GY79||||6 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30180) 2000 GX87||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30181) 2000 GR88||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30182) 2000 GC95||||6 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30183) 2000 GL95||||6 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30184) 2000 GM95||||6 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30185) 2000 GT95||||6 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30186) 2000 GY95||||6 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30187) 2000 GN96||||6 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30188) 2000 GR96||||6 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30189) 2000 GV96||||6 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30190) 2000 GW96||||6 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30191) 2000 GJ98||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30192) 2000 GB100||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30193) 2000 GL100||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30194) 2000 GM100||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30195) 2000 GB101||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30196) 2000 GB102||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30197) 2000 GP102||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30198) 2000 GR103||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30199) 2000 GX103||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30200) 2000 GG104||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

30100